Sisto ima više značenja:
 Sisto (Brindizi)
 Sisto (Latina)